Familie
 Axters, Belgische familie

Personen met de achternaam Axters
 Joseph Axters, Belgisch rechtsgeleerde, advocaat en rechter
 Jozef Axters, Belgisch jezuïet en Vlaams activist
 Stephanus Gerard Axters, Belgisch dominicaan en schrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam